Rochy – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Zduny
 Rochy – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Zduny